Als Europameisterschaft 1953 oder EM 1953 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1953 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1953  in Moskau (UdSSR)
 Dreiband-Europameisterschaft 1953 in Madrid (Spanien)
 Eishockey-Europameisterschaft 1953 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1953 in Zürich und Bern (Schweiz)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1953 in Dortmund (Deutschland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1953 in Hamar (Norwegen)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1953 in Stockholm (Schweden)
 Ruder-Europameisterschaften 1953 in Kopenhagen (Dänemark)

!
1953